De wereldkampioenschappen schaatsen junioren 1985 werden op 2 en 3 maart 1985 gereden op de ijsbaan Øra Stadion te Røros (Noorwegen).

De Oost-Duitse Cornelia Dick en de Sovjet Valeri Guk werden junioren wereldkampioen.

Dag 1

500 meter meisjes

500 meter jongens

1500 meter meisjes

3000 meter jongens

Dag 2

1000 meter meisjes

1500 meter jongens

3000 meter meisjes

5000 meter jongens

Eindklassement

Meisjes

Jongens 

Langebaanschaatsen in 1985
Schaatsen in Noorwegen
 1985
schaatsen 1985